Die Petersfischartigen (Zeiformes) sind Knochenfische, die meist in tieferen Bereichen der Hochsee leben. Zu ihnen gehört der  Petersfisch oder Heringskönig (Zeus faber) aus dem Nordatlantik.

Merkmale 
Alle Petersfischartigen haben einen hohen, seitlich stark zusammengedrückten Körper, ein weit vorstreckbares Maul und große Augen. Der Körper und ein Teil des Kopfes sind von Kammschuppen bedeckt. Der Oberkiefer wird nur von der Prämaxillare gebildet, die über einen langen, beweglichen Fortsatz mit dem präfrontalen Teil des Schädels verbunden ist. Das Vomer (Pflugscharbein) ist bezahnt, dagegen befinden sich keine Zähne auf dem Palatinum (Gaumenbein). Die Posttemporale (Hinterschläfenknochen) ist fest mit dem hinteren Schädelrand verbunden und nicht gegabelt. Die Anzahl der Branchiostegalstrahlen liegt bei sechs bis acht.

Die erste Rückenflosse hat fünf bis zehn Hartstrahlen, die zweite 22 bis 36 Weichstrahlen. Die Afterflosse hat einen bis vier Hartstrahlen. Die Schwanzflosse hat elf, bei der Familie Grammicolepididae 13, verzweigte Weichstrahlen. Die Flossenstrahlen von Rücken-, After- und den hoch ansetzenden Brustflossen sind ungeteilt. Die Bauchflossen sitzen weit vorn und haben einen Stachel und fünf bis neun Weichstrahlen. Eine geschlossene Schwimmblase ist vorhanden. Die Anzahl der Wirbel liegt normalerweise bei 30 bis 44.

Äußere Systematik 
Ursprünglich wurden die Petersfischartigen als nahe Verwandte der Barschartigen (Perciformes) angesehen. Neuere Analysen auf Grundlage von DNA-Sequenzierungen zeigen, dass sie enge Verwandte der Dorschartigen (Gadiformes) sind, die ihre Stachelstrahlen wahrscheinlich sekundär verloren haben.

Folgendes Kladogramm zeigt die systematische Stellung der Petersfischartigen:

Innere Systematik 
Nelson gibt für die Petersfischartigen sechs Familien, 16 Gattungen und 32 Arten an. Die oft zu den Petersfischartigen gerechnete Familie der Eberfische (Caproidae) wird heute in eine eigenständige Ordnung (Caproiformes) gestellt.

 Petersfischartige (Zeiformes)
 Cyttidae
 Grammicolepididae
 Oreosomatidae
 Parazenidae
 Petersfische (Zeidae)
 Zeniontidae

Das Kladogramm (rechts) zeigt die innere Systematik der Petersfischartigen nach einer Veröffentlichung von 2018. Nach diesem Kladogramm sind die Grammicolepididae und die Zeniontidae keine monophyletischen Gruppen.

Stammesgeschichte 
Der älteste fossil überlieferte Petersfischartige ist Cretazeus (Familie Cretazeidae) aus der Kreidezeit vor 72 Millionen Jahren. Die rezenten Petersfischgattungen Zenopsis und  Zeus sind schon aus dem Oligozän von Europa und Nordafrika bekannt.

Literatur 
 
 Kurt Fiedler: Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Band II, Teil 2: Fische. Gustav Fischer Verlag, Jena 1991, ISBN 3-334-00339-6.
 Arno Hermann Müller: Lehrbuch der Paläozoologie. Band III: Vertebraten. Teil 1. Gustav Fischer Verlag, 1985, S. 371.

Einzelnachweise

Weblinks